Сен-Сьє-сюр-Жиро́нд, Сен-Сьє-сюр-Жіронд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний захід від Парижа, 55 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1291 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3016,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Сен-Сьє-сюр-Жиронд
 Сен-Сьє-сюр-Жиронд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сьє-сюр-Жиронд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда